Jaba, area a governo locale (local government area) della Nigeria
Jaba, fiume della Papua Nuova Guinea